BGS steht für:
 Baller-Gerold-Syndrom, seltene Erbkrankheit
 Bayerischer Gebirgsschweißhund
 Beta Gamma Sigma, Absolventenorganisation für Ökonomen
 Bildungszentrum Gesundheit und Soziales, Einrichtung der tertiären Bildung in Chur
 Bouquet, Garcin et Schivre, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 British Geological Survey
 Bundes-Gesundheitssurvey, Erhebung zum Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung
 Bundesgrenzschutz
 Little Brothers of the Good Shepherd, katholische Ordensgemeinschaft
 Bahnhof Berlin Gesundbrunnen (DS100-Code)

bgs steht für:
 Tagabawa (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen auf Mindanao

Abkürzung